Besætning har flere betydninger:

Besætning (tøj) – Besætning er betegnelsen for knapper, hægter og maller, lynlåse og andet udstyr til klædningsdragter (tøj).
Skibsbesætning – Besætning er betegnelsen for medarbejdere på et skib.
 Besætning (musik) - et orkesters musikere, der udgøre et ensemble